Varpusaari kan syfta på följande platser:

Finland 
 Varpusaari (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn,  (20 ha)
 Varpusaari (ö i Norra Österbotten, Ylivieska), 
 Varpusaari (ö i Mellersta Finland), Jämsä,  (3 ha)
 Varpusaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,37, long 26,71),  (3 ha)
 Varpusaari (ö i Södra Savolax, Nyslott), 
 Varpusaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,23, long 29,77),  (9 ha)
 Varpusaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki),  (1 ha)
 Varpusaari (ö i Birkaland), Övre Birkaland,  (10 ha)
 Varpusaari (ö i Norra Savolax), Kuopio,  (14 ha)
 Varpusaari (ö i Lappland, Rovaniemi),  (0 ha)
 Varpusaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 65,29, long 28,96),  (1 ha)
 Varpusaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,61, long 27,82),  (20 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar